L’Institut polytechnique du Grand Paris était une ComUE rassemblant trois écoles d'ingénieurs : l'École internationale des sciences du traitement de l'information (EISTI), l'École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA) et l'Institut supérieur de mécanique de Paris (Supméca).

Les trois établissements ont des compétences complémentaires en informatique, mathématiques, électronique et mécanique. Son objectif était de devenir un établissement de référence en France dans le domaine de l'ingénierie des systèmes complexes.

Cette communauté d'universités et établissements a été créée le , avec le statut d'EPCSCP. Elle succéda au Collegium Île-de-France créé en 2009. Il était alors prévu que cette communauté soit une étape transitoire avant la fusion des trois établissements. Elle était alors membre de la communauté Université Paris Seine.

En 2017, l'université Paris Seine devient une Initiative Science-Innovation-Territoires-Économie (I-SITE). Une fusion est alors prévue, sous la forme d'un grand établissement, avec une « engineering school » rassemblant l’EISTI, l’Ensea et les cursus master en ingénierie de l'Université. Supméca ne s'est pas engagé dans ce projet.

L'Institut Polytechnique Grand Paris est alors dissous le , après délibération du conseil d'administration du  et décret du .

Notes et références

Textes réglementaires

Liens externes 
 
 
 

Structure ayant pour objet la coopération scientifique en France
Enseignement supérieur en Île-de-France
Organisme fondé en 2009
Organisme disparu en 2018